Daehwa-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Daehwa-dong, Goyang, stadsdel i Goyang, Gyeonggi, 
 Daehwa-dong, Daejeon, stadsdel i Daejeon,